Världsmästerskap 1969 kan avse:

 Formel 1-VM 1969
 Roadracing-VM 1969
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1969
 Världsmästerskapen i konståkning 1969
 Världsmästerskapen i skidskytte 1969
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1969
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1969